Дуглас A-3 Скайуорриор (; до 1962 года обозначение A3D) — американский палубный бомбардировщик, разработанный в начале 1950-х годов. Наиболее широкое применение получил во вспомогательных ролях (летающий танкер, самолёт РЭБ, самолёт-разведчик). Является самым крупным палубным реактивным самолётом; в течение многих лет его службы он был самым тяжёлым самолётом, работающим с авианосца, за что получил прозвище «Кит» (позднее преобразованное в «Электронного кита», из-за использования в качестве самолёта РЭБ).

Состоял на вооружении ВМС США более трёх десятилетий, вступив в строй в середине 50-х и будучи снятым с вооружения в 1991 году. Послужил основой при создании модернизированной версии — бомбардировщика B-66 «Дестройер», который служил до начала 80-х годов.

История создания 

ВМС США объявил конкурс на создание палубного бомбардировщика большой дальности с бомбовой нагрузкой 10000 фунтов (4536 кг) в январе 1948 года.
Победила в конкурсе Douglas Aircraft, с ней 29 сентября 1948 года и был заключен контракт.

Skywarrior является одним из двух штурмовиков ВМС, задуманных как стратегический бомбардировщик, чтобы закрыть потребность в данном типе самолётов. Разрабатывался A3D-1 в начале 50-х на НАН в Джэксонвилле, Флорида.
Конкурирующий Martin P6M Seamaster также успешно прошёл испытания, но так и не поступил на вооружение в связи с тем, что ВМС опасались потери финансирования строительства надводных кораблей и подводных лодок, так как их задачи пересекаются с задачами, решаемыми стратегическими бомбардировщиками ВВС.

Первый полёт A-3 совершил 22 октября 1952 года.
Первые А-3, в то время носящие обозначение A3D-1, получила Heavy Attack Squadron ONE (VAH-1) 31 марта 1956 года.

Конструкция 
Самолёт выполнен по схеме полумонокок, с двигателями в подкрыльных гондолах.

Имел крыло со степенью стреловидности 36° (оба крыла и хвост складывались при помощи гидравлики для размещения на палубе авианосца), два двигателя Pratt & Whitney J57 (на ранних прототипах использовались двигатели Westinghouse J40, но они обладали катастрофически малой мощностью и впоследствии были заменены). Также дополнительно можно было использовать твердотопливные ускорители, в количестве 12 штук, тягой 4500 фунтов (20 кН) каждый, что позволяло осуществлять взлёт с авианосцев, не оборудованных катапультой.

Вместительные топливные баки обеспечивали большую дальность полёта.

Ранние варианты A-3 имели экипаж из 3 человек: лётчика, бомбардира-навигатора и матроса-навигатора (третий матрос). Необычная конфигурация посадки экипажа в кабине. Пилот и бомбардир-навигатор сидели в передней части. Третий лётчик, который действовал как наводчик, сидел за ними в кормовой части — он отвечал за навигацию и оборонительные системы (оборудование постановки активных и пассивных помех). Позже, после переоборудования самолёта из бомбардировщика в самолёт РЭБ, экипаж доходил до 7 человек — пилота, второго пилота, штурмана и плюс четверо операторов электронных систем, располагавшихся в бывшем бомбовом отсеке.

Усилия, направленные на снижение веса самолёта, привели к удалению системы катапультирования экипажа, основанные на предположении, что данный самолёт будет применяться на больших высотах, и экипажу хватит времени покинуть машину. Аналогичное решение о отказе от систем катапультирования было применено и на F3D Skyknight. Экипажи шутили об этом, расшифровывая «A3D» как «All Three Dead» — все три мёртвые (в 1973 году вдова члена экипажа Skywarrior, погибшего во Вьетнаме, подала в суд на McDonnell Douglas Aircraft Company, не оснастившую A-3 системой катапультирования). В отличие от А-3, его брат-близнец B-66 Destroyer, использовавшийся в ВВС, был оснащён системой катапультирования на всём протяжении его службы.
Статистика неисправностей и аварий A3D / A-3 намного выше среднего. Хотя во время расцвета A-3 лётчики нередко называли его «Best-Of-The-Best», также существуют журнальные статьи, в которых утверждается, что проблемы управляемости усугубляется слабой квалификацией лётчиков.

Skywarrior может нести до 12 000 фунтов (5443 кг) оружия в бомбовом отсеке фюзеляжа, который в более поздних версиях был использован для датчиков, фотокамер или дополнительных топливных баков. В первом (бомбардировочном) варианте самолёта на него была установлена система наведения бомб AN/ASB-1A, позднее заменённая на AN/ASB-7. Оборонительное вооружение состояло из двух 20-мм (.79 в) пушек в радиолокационно управляемой хвостовой турели, разработанной компанией «Вестингауз», и, как правило, удалялось в угоду аэродинамики. Хотя некоторые бомбардировочные миссии были проведены в начале войны во Вьетнаме, большинство бомбардировок было осуществлено более скоростными штурмовиками и истребителями-бомбардировщиками, и Skywarrior служил в основном, как танкер и самолёт РЭБ.

Эксплуатация 

Как ядерный бомбардировщик А-3, до разработки и принятия на вооружение ПЛАРБ с ядерными баллистическими ракетами «Полярис», был важным звеном ядерного сдерживания ВМС США.
Эскадрильи были созданы в «тяжёлых ударных крыльях» (HATWINGs) — размещённой на наземной авиабазе Уидби Айленд, штат Вашингтон, а другое крыло было первоначально размещено на авиабазе Сэнфорд, штат Флорида.

Крыло на авиабазе Уидби позже получило вариант EA-3, сформировав ядро EA-6B Prowler, а на крыле с авиабазы Sanford были переведены из штурмовиков на ядерные носители, а затем — переход на модификацию RA-5C и переход к разведывательным задачам. 
Крыло Vigilante и в дальнейшем сохранило некоторое количество TA-3B для подготовки морских офицеров — пилотов самолётов РЭБ.

Стратегическая роль бомбардировщика Skywarrior слабела особенно заметно после 1960 года, с заменой на A3J Vigilante (позднее получивший обозначение A-5A Vigilante). А вскоре после 1964 года ВМС отказались от концепции авианосных стратегических ядерных бомбардировщиков и полностью заменили их ракетами Polaris корабельного и подводного базирования, и все A-5AC были преобразованы в RA-5C Vigilante — разведывательный вариант.

Боевое применение 
Во время войны во Вьетнаме эскадрилья KA-3B Skywarriors «FOUR», на USS Hancock (CV-19) в 1967 году использовалась в роли обычного бомбардировщика с заданием наносить массированные удары, а также выполнял задачи минирования, с 1965 по 1967. Флот стремился использовать более скоростные истребители для бомбовых ударов по Вьетнаму, но A-3 нашёл применение в качестве самолёта-заправщика, вёл фоторазведку и РЭБ. Оснащённый системой дозаправки в воздухе (тормозной заправочный шланг и корзина, которая совместима со всеми системами «probe and drogue» ВМС США, корпуса морской пехоты США и некоторых тактических самолётов), Skywarrior смог расширить радиус ударов и сохранить время, требуемое пилотам для возвращения на базу и дозаправку топливом.

Тактико-технические характеристики 
Приведенные характеристики соответствуют модификации A-3A (A3D-1).

См. также 
 Ил-28
 Як-28
 Список самолётов

Ссылки 
 A-3 Skywarrior. Энциклопедия «Уголок неба».

Примечания 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Бомбардировщики США
Самолёты Douglas
Самолёты Вьетнамской войны
Самолёты палубного базирования
Появились в 1952 году в США